De Prix Lili Boulanger (soms Lili Boulanger Memorial Prize genoemd) is een compositieprijs, vernoemd naar Lili Boulanger, die de eerste vrouw was die voor haar composities de Prix de Rome ontving. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Lili Boulanger Memorial Fund.

Achtergrond 
Het Lili Boulanger Memorial Fund, dat zijn hoofdkantoor in Boston (Massachusetts) heeft, is in 1939 (1919?) gesticht door Nadia Boulanger. Zij had daarvoor twee redenen – ten eerste: de herinnering aan haar, in 1918 overleden, zuster Lili levend te houden, en ten tweede: veelbelovende componisten met uitzonderlijk talent te ondersteunen. Jarenlang opereerde het fonds met behulp van zijn adviesraad, gevormd door Yehudi Menuhin, Nicolas Nabokov en Alexei Haieff.

Nadia Boulanger stierf op 22 oktober 1979. Sindsdien heeft de raad van bewindvoerders, in de geest van haar intenties, nieuwe richtlijnen opgesteld om de jaarlijkse prijs toe te kennen. Elk jaar worden enkele vooraanstaande musici uitgenodigd om ieder een kandidaat te nomineren.

Prijswinnaars 
Onder meer de volgende componisten hebben de Prix Lili Boulanger ontvangen:
 Georges Migot in 1917?
 Émile Marcelin in 1933?
 Karel Husa in 1949
 Ned Rorem in 1950
 Noël Lee in 1953
 Ida Gotkovsky in 1967
 Yoshihisa Taira in 1971
 Hüseyin Sermet in 1974
 Robert Xavier Rodríguez in 1975
 Donald Grantham in 1976
 Jean-Louis Florentz in 1978
 Jay Gottlieb in 1979
 Dominique Probst in 1979
 Antoine Tisné

Amerikaanse muziekprijs
Compositiewedstrijd